John Holloway, care este o combinație frecventă de prenume și nume de familie din limba engleză, se poate referi la unul din următorii

 John Holloway (poet) (d. 1999), poet și personalitate academică britanică
 John Holloway (muzician), violonist baroc britanic
 John Holloway (guvernator) (1744 1826), guvernator colonial britanic, guvernatorul provinciei Newfoundland (1807 - 1809)
 John Hollaway (sociolog) (născut 1947), scriitor marxist
 John Holloway (ofițer colonial), ofițer britanic care a servit ca primar al orașului Williamsburg, Virginia, între 1722 și 1723